Enrique Palacios es el nombre de varios personajes históricos:
Enrique Palacios de Mendiburu, militar peruano del siglo XIX;
Enrique Palacios Hernández, político español, segundo presidente de la ciudad autónoma de Melilla.